PDP steht als Abkürzung für:

 Packet Data Protocol, Bestandteil des GPRS-Mobilfunkstandards
 Parallel Distributed Processing, eine in der Informatik angewendete Methode des Konnektionismus
 Partnerschaft der Parlamente, siehe Internationale Aktivitäten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern #Partnerschaft der Parlamente – PdP
 Plasma Display Panel, eine Bildschirmtechnologie, siehe Plasmabildschirm
 Produktdefinitionsprozess in der Wirtschaft, siehe Produktentstehungsprozess #PDP
 Programmed Data Processor, mehrere Computerfamilien von Digital Equipment Corporation
 Brücken- und Übersetzfahrzeug PDP, ein russisches Amphibienfahrzeug

Parteien:
 Parti Démocrate Populaire, Partei in Frankreich
 Parti Démocrate Progressiste, Progressive Demokratische Partei
 Partido Demokratiko Pilipino – Lakas ng Bayan (PDP-Laban), Partei auf den Philippinen
 Partido do Desenvolvimento Popular, Partei in Osttimor
 Partija demokratskog progresa, Partei in Bosnien-Herzegowin
 Parti pour la Dignité du Peuple, Partei für die Würde des Volkes in Niger
 Peace and Development Party, Partei für Frieden und Entwicklung in Somalia
 People’s Democratic Party, mehrere Parteien

Abkürzung